Payes oder Payés ist der Nachname folgender Personen:

 Rachel Cosgrove Payes (1922–1998), amerikanische Schriftstellerin
 Rita Payés (* 1999), spanische Jazzmusikerin